Marinko ist ein slawischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Marinko ist eine kroatische Verkleinerungsform des männlichen Vornamens Marin, der seinerseits von dem ursprünglich lateinischen Namen Marinus abgeleitet ist.

Namensträger

Vorname 

 Marinko Kelečević (1985–2011), bosnischer Handballspieler
 Marinko Matosevic (* 1985), bosnisch-australischer Tennisspieler
 Marinko Miletić (* 1980), deutsch-kroatischer Fußballspieler

Familienname 
 Boško Marinko (1939–2020), jugoslawischer Ringer und zweimaliger Olympiateilnehmer 
 Max Marinko (1916–1975), jugoslawisch-kanadischer Tischtennisspieler
 Miha Marinko (1900–1983), jugoslawischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Slawischer Personenname